Stadion Allé er et meget anvendt dansk vejnavn og refererer bl.a. til følgende:

 Stadion Allé (Aarhus)
 Stadion Allé (Auning)
 Stadion Allé (Bindslev)
 Stadion Allé (Brande)
 Stadion Allé (Fårup)
 Stadion Allé (Gesten)
 Stadion Allé (Grenaa)
 Stadion Allé (Haderslev)
 Stadion Allé (Hampen)
 Stadion Allé (Hedensted)
 Stadion Allé (Højslev)
 Stadion Allé (Hørsholm)
 Stadion Allé (Ikast)
 Stadion Allé (Kalundborg)
 Stadion Allé (Kolind)
 Stadion Allé (Kjellerup)
 Stadion Allé (Nykøbing Mors)
 Stadion Allé (Ringsted)
 Stadion Allé (Spøttrup)
 Stadion Allé (Stakroge)
 Stadion Allé (Struer)
 Stadion Allé (Støvring)
 Stadion Allé (Sønder Omme)
 Stadion Allé (Silkeborg)
 Stadion Allé (Vejle)
 Stadion Allé (Viborg)
 Stadion Allé (Vojens)